Marsano puede referirse a:
Marsano, apellido.
avenida Tomás Marsano, arteria vial de la ciudad de Lima, Perú.
edificio Marsano, inmueble de la ciudad de Temuco, Chile.